Qeertagajik bezeichnet:
 Qeertagajik (Insel, Ammassalik, östlich) (auch Qeertartivaq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeertagajik (Insel, Ammassalik, westlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland